Desa Wargaluyu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wargaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -6,78, long 107,84), Jawa Barat, 
 Desa Wargaluyu (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 107,07), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar